Алекса́ндр Льво́вич Доброхо́тов (род. 8 сентября 1950, Львов, УССР, СССР) — советский и российский историк философии, философ и культуролог. Доктор философских наук, профессор Кафедры наук о культуре Школы культурологии Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой культурологии Миссионерского факультета ПСТГУ, профессор и член Учёного совета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).

Популяризатор философии и культурологии. Постоянный лектор проекта ПостНаука, автор нескольких курсов на портале Coursera.

Биография 
В 1972 году окончил философский факультет МГУ и в 1975 году — аспирантуру там же. Кандидат философских наук (1978, диссертация «Учение Парменида о бытии»).

В 1991 году защитил диссертацию «Категория бытия в античной философии классического периода» на соискание учёной степени доктора философских наук.

В 1992 году — приглашённый профессор Католического университета Тилбурга (Нидерланды) и университета Фрибурга (Швейцария). В 1996—1997 годах — приглашённый профессор университета Женевы (Швейцария).

До 2009 года — заведующий кафедрой истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ. Также преподавал на факультете культурологии ГАУГН, является членом Учёного совета университета.

С 2009 года — профессор кафедры наук о культуре факультета философии НИУ ВШЭ.

Сын Роман (род. 1983) — журналист, общественный деятель.

Научные труды

Монографии 
 Доброхотов А. Л. Учение досократиков о бытии. — М., 1980.
 Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. — М.: Изд-во МГУ, 1986.
 Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. — М.: Мысль, 1990 (в сер. «Мыслители прошлого»)
 Доброхотов А. Л. Введение в философию. — М., 1995
 Доброхотов А. Л. Универсальные механизмы культуры. Из курса лекций. М., 2004.
 Доброхотов А. Л. Избранное. — М.: Территория будущего, 2008 (Университетская библиотека Александра Погорельского).
 Доброхотов А. Л. Культурология: Учебное пособие. — М., 2010 (в соавт.)
 Доброхотов А. Л. Морфология культуры. — М.: Территория будущего, 2010.
 Доброхотов А. Л., Калинкин А. Т. Культурология: учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 480 с.
 Доброхотов А. Л., Калинкин А. Т. Культурология в вопросах и ответах. — М.: Проспект, 2011. — 167 с.
 Доброхотов А. Л. Рецепция немецкой классической эстетики в трудах и дискуссиях ГАХН. — М.: Территория будущего, 2012.

Статьи 
 на русском языке
 «Религиозные аспекты философии культуры Серебряного века». // Теоретический семинар Института философии РАН «Философия религии — Теология — Религиоведение» — 29 марта. 2006.
 «Источники власти в третьем тысячелетии: Тенденции и прогнозы». // Дискуссионный клуб «Олимпик». 28 ноября. 2006.
 «Христианские философы Серебряного века о культуре». // Семинар «Русская философия (традиция и современность)» «Дом Лосева». 13 декабря. 2006
 Культура как идеал в русской мысли Серебряного века. О сборнике «Проблемы идеализма» // XVII ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 20 января. 2006.
 «Вехи» о религиозном смысле культуры // Сборник «Вехи» в контексте русской культуры. — М., 2007. — С. 8 — 14.
 Паломничество в страну Лосева // Тахо-Годи Е. А. Художественный мир А. Ф. Лосева. — М., 2007.
 Античность в самосознании новоевропейской культуры (Методологические тезисы.) // XII Лосевские чтения: Античность и русская культура Серебряного века. — М.: ФАИР, 2008. — C. 12-18.
 Г. С. Кнабе об «энтелехии культуры» // Вторая навигация: альманах. — Вып. 8. Запорожье: Дикое поле, 2008. — С. 22-35
 «Волны смысла» или Генеалогия А. Ф. Лосева в трактате «Са́мое само́» // Лосев А. Ф. Вещь и имя. Самое само. — СПб.: Издательство Олега Абышко. 2008. — С. 5-24
 Мораль общего знаменателя // Фома. 2008. — № 7 (63). — С. 98-102
 Опыт согласования христианского наследия и новоевропейской культуры в произведениях мыслителей Серебряного века // Христианство, культура и нравственные ценности: материалы международной конференции. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2008. — С. 147—154
 Тема бытийного дара в мелопее В. И. Иванова «Человек» // Символ. 2008. — № 53-54. — С. 791—804.
 Логос // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. — C. 451—453.
 [Выступление на круглом столе:] Культурология как наука. За и против. Круглый стол Санкт-Петербургского университета профсоюзов и Института философии РАН. Москва, «Президент отель», 13 февраля 2008. // Вопросы философии. 2008. — № 11. — С. 147—154
 Культурология как наука: за и против (соавт.). // Круглый стол Санкт Петербургского гуманитарного университета и Института философии РАН. Москва, «Президент отель», 13 февраля 2008., 2009. — C. 27—35; 57; 63—66
 Аверинцев как философ культуры // Сборник докладов «Аверинцевские чтения. К 70-летию со дня рождения академика С. С. Аверинцева». Москва: Изд-во Московского университета, 2008. — С. 58-67.
 Тема бытийного дара в мелопее В. И. Иванова «Человек». // Символ, 2008. — № 53 — 54. — C. 791—804.
 Алфавит культуры (рец. на энциклопедию «Культурология»). // Новый мир. — 2008. — № 7. — C. 178—180.
 Аверинцев как философ культуры. // Аверинцевские чтения, 2008. — C. 58—67.
 Бергсонианские мотивы в работе Л. П. Карсавина «О свободе» // Логос. — 2009. — № 3 (71). — C. 115—121
 «Философская сцена». // Вторая Навигация: Альманах. — 2009. — № 9. — C. 116—126.
 «Философская сцена». // Вторая Навигация: Альманах. — 2009. — № 9. — C. 10.
 Традиция бессмертия: Мамардашвили как философ культуры. // Мераб Константинович Мамардашвили. — М., 2009. — C. 128—152.
 О «Вехах». // Пушкин. — 2009. — № 2. — C. 53.
 Моральные коллизии споров о войне в русской философии Серебряного века. // Философия и этика. Сборник научных трудов. К 70-летию акад. А. А. Гусейнова, М., 2009. — C. 306—311.
 Логос. // Античная философия. Энциклопедический словарь, 2009. — C. 451—453.
 Диптих встреч. (Рец. на: Визгин В. П. Философия Габриэля Марселя: темы и вариации. СПб., 2008.). // Новый мир. — 2009. — № 11. — C. 2
 Г. С. Кнабе об энтелехии культуры.. // Вторая Навигация: Альманах. — 2009. — № 8. — C. 22—35.
 Бытие, Логос, Ничто, Нус, Реализм, Телеология, Триада, Эйдос. // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. — C. 95—1134.
 Бергсонианские мотивы в работе Л. П. Карсавина «О свободе». // Логос. — 2009. — № 3 (71). — C. 115—121.
 А. Ф. Лосев — философ культуры.. // Алексей Федорович Лосев. — М. РОССПЭН, 2009. — C. 19—30.
 Антиномия права и нравственности в философии Вл. Соловьева. // Сущность и слово. М., 2009. — C. 530—540
 Морфология хаоса, или Услышанные пророчества Достоевского. // Вторая Навигация: Альманах, 2010. — № 10. — C. 203—214.
 Морфология зла в книге Вяч. Иванова «Достоевский». // Вестник ПСТГУ. Серия Филология, 2010. — № 4 (32). — C. 75—87.
 Мир как театр в сознании Серебряного века. // Античность и культура Серебряного века: К 85-летию А. А. Тахо Годи. — М.: Наука, 2010.
 Код Шардена, или Культурная морфология XVIII века в версии М. И. Свидерской. // Культура, эпоха и стиль. Классическое искусство Запада. — М.: Галарт, 2010.
 Достоевский-европеец. // Новый мир. — 2010. — № 8. — C. 186—188.
 «В пространствах таятся пространства…» О книге О. А. Лавреновой «Пространства и смыслы: семантика культурного ландшафта». // Культура и время. — 2010. — № 3 (37). — C. 270—275.
 А. Г. Габричевский о поэтике Гёте. // Логос. 2010. — № 2 (75). — C. 115—121.
 Эвфорион, или стадии духовного роста в «Фаусте» Гёте. // Филология: научные исследования. — 2011. — № 3. — C. 22—28.
 Проблема Я как культурологический сюжет: коллизии позднего Просвещения и Контрпросвещения. // Философия и культура, 2011. — № 8 (44). — C. 82—91.
 Парадигмы проблемы Я в философии и культуре. // Experimentum — 2012: Сборник научных статей философского факультета МГУ. — М.: «Издатель Воробьев А. В.», 2011.
 Немецкая классическая эстетика в «Диалектике художественной формы» А. Ф. Лосева. // Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». — 2011. — № 13
 Из истории русского гётеанства. // Мировое древо. — 2011. — № 18. — C. 107—148.
 Елена и Фауст. // Vivit virtus. Сборник, посвященный памяти Т. В. Васильевой. Москва: Прогресс-Традиция, 2011.
 Габричевский о работе Гердера ПЛАСТИКА. // Психологические исследования. — 2011. — № 6.
 Внутренняя форма античной культуры в трудах Т. В. Васильевой. // Vivit virtus. Сборник, посвященный памяти Т. В. Васильевой. Москва: Прогресс-Традиция, 2011.
 Адорно о спасении Фауста. // Синий диван. — 2011. — № Вып. 16. — C. 85—97.
 Слом традиционных представлений об архитектуре на рубеже 18-19 вв. // АРХИТЕКТУРА В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Москва: УРСС, 2012.
 Европейский интеллектуал: traduttore или traditore?. // Вопросы чтения: Сборник статей в честь И. Б. Роднянской, 2012. — C. 11—36.

 на других языках
 Dobrohotov A.L. Kants Teleologie als Kulturtheorie. // Kant im Spiegel der russischen Kantforschung heute, 2008. — C. 19—27
 Dobrohotov A.L. GAKhN: an aesthetics of ruins, or Aleksej Losev’s failed project. // Studies in East European Thought., 2011. — № 63/1. — C. 31—42.

Примечания

Литература 
 Культура и форма: к 60-летию А. Л. Доброхотова. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2010 (библиография работ — с. 341—349)
 Гнатенко Евгений. Доброхотов А. Л. Избранное. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. 472 с. (рецензия) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, № 3 (27), 2009. — С. 150—154.

Ссылки 
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Публикации на сайте «ПостНаука»

Философы России
Культурологи России
Историки философии
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Ординарные профессора ВШЭ
Преподаватели ГУГН
Преподаватели ПСТГУ